Långbotjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Långbotjärnen (Alfta socken, Hälsingland), sjö i Ovanåkers kommun,  (15,2 ha)
Långbotjärnen (Bollnäs socken, Hälsingland), sjö i Bollnäs kommun,  (12 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn